Michael Lumb ist der Name folgender Personen:

* Michael Lumb (Cricketspieler) (* 1980), südafrikanisch-englischer Cricketspieler 
 Michael Lumb (Fußballspieler) (* 1988), dänischer Fußballspieler